Варкаус:

 Варкаус — промышленный город и муниципалитет на востоке центральной части Финляндии, в провинции Северное Саво.
 Варкаус — аэропорт, расположен в коммуне Йоройнен, Финляндия.